

Коллінсвілл — місто, штат Алабама
 Коллінсвілл — місто, штат Іллінойс
 Коллінсвілл — місто, штат Оклахома
 Коллінсвілл — місто, штат Техас
 Коллінсвілл — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Коллінсвілл — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Коллінсвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія